Juan Sabines Guerrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juan Sabines Guerrero, Mapastepec, Chiapas, 
 Juan Sabines Guerrero, Comitán, Chiapas, 
 Juan Sabines Guerrero, Palenque, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar